Футбольный клуб «Водник» () — украинский футбольный клуб из Николаева (Николаевская область). Выступал в чемпионате Николаевской области по футболу, Любительских чемпионатах Украины, Второй лиге чемпионата Украины. Расформирован 2004 году.

История

Местран 
В начале 20-х годов XX века в Николаевском морском торговом порту образовалась команда «Грузчики», позже она была переименована в «Местран». Портовики занимали призовые места в чемпионатах города Николаева, побеждали в междугородних поединках, а лучшие игроки выступали в составе сборной города.

Водник 
В 1946 году портовая команда была возрождена под названием «Водник». С 1965 года она выступает в чемпионатах города, области и Украины. В 1974 году — чемпион Николаевской области. В следующем году «Водник» дебютировал в чемпионате Украины среди коллективов физической культуры.
В 80-х годах «Водник» добился больших успехов в первенстве и кубке Черноморского бассейна, был победителем и призёром чемпионатов города и области, обладателем кубка Николаева, регулярно выступал в любительском чемпионате Украины. Все успехи «Водника» в 70-е 80-е годы неразрывно связаны с плодотворной работой тренера Анатолия Нерана. Из-за финансовых проблем в 1993 году команда прекратила существование.

В 2001 году при поддержке администрации и профкома порта команда была возрождена. В том же сезоне «Водник» выиграл чемпионаты города и области, спартакиаду Черноморского бассейна, завоевал кубок города и области.
В 2002 году в любительском первенстве Украины «Водник» сначала завоевал право играть в финале, а затем занял в нём почётное третье место, не проиграв ни в одном поединке. Тем самым команда получила право стартовать в следующем сезоне во второй лиге чемпионата Украины.

В том же году сменилось руководство Николаевского морского торгового порта, который был генеральным спонсором незадолго перед тем созданного ФК «Водник» (клуб опекали руководители порта — Валерий Хабаров, а затем — сменивший его Владимир Емельянов). Новый руководитель порта Василий Зубков относился к футболу уже не так как предыдущее руководство. Вместо обещанных солидных премий за выход во вторую лигу коллектив получил чисто символические вознаграждения. Следующие полгода, когда следовало готовиться к дебюту на профессиональном уровне, «Водник» прожил в ожидании — будет ли профинансировано участие команду? За несколько дней до старта порт всё-таки выделил средства на оплату заявочного взноса. Первую половину сезона игроки отработали без премиальных и с долгами по зарплате. Зимой же «Водник» снялся с чемпионата Украины. Все игроки получили статус свободных агентов. Команда не сумела продолжить выступления даже на городском уровне и была расформирована.

Достижения

Водник (1946—2004)

Местран (1920—1929)

Региональные и ранние соревнования 
Чемпионат города Николаева:

  Победитель (3) — 1923 (осень), 1926 (весна), 1929 (осень)
  Серебряный призёр (3) — 1923 (весна), 1924 (весна), 1924 (осень)
  Бронзовый призёр (2) — 1925 (осень), 1928 (осень)

Стадион 
Домашние матчи любительских чемпионатов Украины и области «Водник» проводил в городе Николаеве на стадионе «Юность» (ул. Чигрина, 15). Данный стадион не соответствует требованиям ПФЛ, поэтому соперников по второй лиге николаевцы принимали в Очакове на стадионе «Артания».

История выступлений

Сводная таблица 
{|class="wikitable collapsible collapsed" width=82%
|-bgcolor="#efefef"
! Сезон
! Лига
! Место
! И
! В
! Н
! П
! МЗ
! МП
! О
! Кубок
! Примечания
|-
|-
|colspan=12 align=center|Любительский уровень
|-
|align=center|1975
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|
|align=center|1/4 финала кубка Украины
|align=center|
|-
|align=center|1976
|align=center|КФК 3 зона
|align=center|7
|align=center|20
|align=center|8
|align=center|3
|align=center|9
|align=center|16
|align=center|16
|align=center|19
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1986
|align=center|КФК ? зона
|align=center|4
|align=center|16
|align=center|6
|align=center|4
|align=center|6
|align=center|19
|align=center|26
|align=center|16
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1987
|align=center|КФК 5 зона
|align=center|10
|align=center|18
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|14
|align=center|17
|align=center|45
|align=center|7
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1988
|align=center|КФК ? зона
|align=center|11
|align=center|20
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|13
|align=center|11
|align=center|35
|align=center|8
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1989
|align=center|КФК ? зона
|align=center|10
|align=center|24
|align=center|6
|align=center|5
|align=center|13
|align=center|28
|align=center|37
|align=center|17
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1990
|align=center|КФК ? зона
|align=center|16
|align=center|30
|align=center|2
|align=center|7
|align=center|21
|align=center|11
|align=center|53
|align=center|11
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1991
|align=center|КФК 4 зона
|align=center|15
|align=center|30
|align=center|3
|align=center|6
|align=center|21
|align=center|22
|align=center|74
|align=center|12
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1992-93
|align=center|КФК 6 зона
|align=center|14
|align=center|26
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|22
|align=center|7
|align=center|34
|align=center|4
|align=center|
|align=center|Команда снялась с турнира после 12-го тура
|-
|align=center|2002
|align=center|КФК 4 зона
|align=center|3
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|7
|align=center|8
|align=center|7
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|
|align=center|стыковой матч
|align=center|
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|
|align=center|2 этап, Гр. 2
|align=center|2
|align=center|6
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|7
|align=center|7
|align=center|10
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|
|align=center|полуфинал, Гр. «Б»
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|5
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|
|align=center|финал
|align=center bgcolor=bronze|3
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|
|align=center|Команда получила место во 2 лиге
|-
|align=center|2003
|align=center|КФК 6 зона
|align=center|3
|align=center|8
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|4
|align=center|11
|align=center|10
|align=center|12
|align=center|
|align=center|Команда снялась с турнира из-за старта во 2 лиге
|-
|colspan=12 align=center|Профессиональный уровень
|-
|align=center|2003-04
|align=center|ІІ Гр. «Б»
|align=center|16
|align=center|30
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|25
|align=center|7
|align=center|24
|align=center|9
|align=center|1/32 финала
|align=center|Команда снялась с соревнований
|-
|}

Путь во вторую лигу 
 «Водник» в любительском чемпионате Украины 2002
{|class="wikitable collapsible collapsed" width=82%
|-bgcolor="#efefef"
! Дата
! Дома / в гостях
! Соперник
! Счёт
! Авторы мячей у «Водника»
! Протокол
! Примечания
|-
|align=center colspan=7|1-й этап, группа 4
|-
|align=center|24.04.2002
|align=center|г
|align=center|КЗЭСО Каховка
|align=center|0:3
|align=center|
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|01.05.2002
|align=center|г
|align=center|ВАОК Владимировка
|align=center bgcolor=#D0F0C0|1:0
|align=center| Виталий Котов (14, пенальти)
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|15.05.2002
|align=center|д
|align=center|«Колос» Степовое
|align=center|0:0
|align=center|
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|22.05.2002
|align=center|г
|align=center|«Колос» Степовое
|align=center|1:2
|align=center|Виталий Котов (53)
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|05.06.2002
|align=center|д
|align=center|ВАОК Владимировка
|align=center bgcolor=#D0F0C0|5:1
|align=center|Дмитрий Сацюк (11), Виталий Котов (17), Сергей Тягий (36), Андрей Жовжеренко (59), Александр Смерчинский (85)
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|12.06.2002
|align=center|д
|align=center|КЗЭСО Каховка
|align=center|0:2
|align=center|
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center colspan=7|Стыковые матчи
|-
|align=center|26.06.2002
|align=center|г
|align=center|«Родина» Кривой Рог
|align=center bgcolor=#D0F0C0|3:1
|align=center|Дмитрий Сацюк (9), Сергий Тягий (50), (89)
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|03.07.2002
|align=center|д
|align=center|«Родина» Кривой Рог
|align=center bgcolor=#D0F0C0|+:-
|align=center|
|align=center|
|align=center|неявка
|-
|align=center colspan=7|2-й этап, группа 2
|-
|align=center|31.07.2002
|align=center|д
|align=center|«Факел-ГПЗ» Варва
|align=center bgcolor=#D0F0C0|2:1
|align=center|Сергей Тягий (2), Максим Стефанишин (55)
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|17.08.2002
|align=center|г
|align=center|«Днепр-Евробис» Киев
|align=center bgcolor=#D0F0C0|1:0
|align=center|Овик Галстян (20, пенальти)
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|28.08.2002
|align=center|д
|align=center|ФК «Нежин»
|align=center bgcolor=#D0F0C0|2:1
|align=center|Овик Галстян (53), Сергей Тягий (60)
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|11.09.2002
|align=center|г
|align=center|ФК «Нежин»
|align=center|1:2
|align=center|Дмитрий Сацюк (88)
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|25.09.2002
|align=center|д
|align=center|«Днепр-Евробис» Киев
|align=center|1:1
|align=center|Овик Галстян (51, пенальти)
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|02.10.2002
|align=center|г
|align=center|«Факел-ГПЗ» Варва
|align=center|0:2
|align=center|
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center colspan=7|Финальный турнир. Каховка. 1-й этап
|-
|align=center|19.10.2002
|align=center|н
|align=center|
|align=center|0:0
|align=center|
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|21.10.2002
|align=center|н
|align=center|ФК «Лужаны»
|align=center bgcolor=#D0F0C0|2:1
|align=center|Владимир Гук (38), Дмитрий Сацюк (39)
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|23.10.2002
|align=center|н
|align=center|«Нефтяник-Псёл» Гадяч
|align=center|1:1
|align=center| Андрей Жовжеренко (65)
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center colspan=7|Финальный турнир. Каховка. 2-й этап
|-
|align=center|25.10.2002
|align=center|н
|align=center|«Факел-ГПЗ» Варва
|align=center|1:1
|align=center|Владимир Гук (37)
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|27.10.2002
|align=center|н
|align=center|КЗЭСО Каховка
|align=center|2:2
|align=center|Овик Галстян (15), (89)
|align=center|протокол
|align=center|
|}

«Водник» во второй лиге 
{|class="wikitable collapsible collapsed" width=82%
|-bgcolor="#efefef"
! Дата
! Дома / в гостях
! Соперник
! Счёт
! Авторы мячей у «Водника»
! Протокол
! Примечания
|-
|align=center|26.07.2003
|align=center|г
|align=center|«Динамо-ИгроСервис» Симферополь
|align=center|0:2
|align=center|
|align=center|протокол
|align=center|Первый матч «Водника» среди профессионалов
|-
|align=center|02.08.2003
|align=center|д
|align=center|«Черноморец-2» Одесса
|align=center|1:1
|align=center|Сергей Тягий (44)
|align=center|протокол
|align=center|Первый забитый мяч
|-
|align=center|16.08.2003
|align=center|г
|align=center|«Олком» Мелитополь
|align=center|0:3
|align=center|
|align=center|протокол
|align=center|Самое крупное поражение
|-
|align=center|23.08.2003
|align=center|д
|align=center|«Кристалл» Херсон
|align=center bgcolor=#D0F0C0|2:0
|align=center|Владимир Скрипка (50), (70)
|align=center|протокол
|align=center|Первая победа;Самая крупная победа
|-
|align=center|30.08.2003
|align=center|г
|align=center|«Олимпия ФК АЭС» Южноукраинск
|align=center|1:1
|align=center|Сергей Козлов (60)
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|07.09.2003
|align=center|д
|align=center|ПФК «Севастополь»
|align=center|0:2
|align=center|
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|13.09.2003
|align=center|г
|align=center|«Рось» Белая Церковь
|align=center|0:1
|align=center|
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|21.09.2003
|align=center|д
|align=center|«Днестр» Овидиополь
|align=center|0:2
|align=center|
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|28.09.2003
|align=center|г
|align=center|«Крымтеплица» Молодёжное
|align=center|0:3
|align=center|
|align=center|протокол
|align=center|Самое крупное поражение
|-
|align=center|05.10.2003
|align=center|д
|align=center|«Пальмира» Одесса
|align=center bgcolor=#D0F0C0|1:0
|align=center|Дмитрий Боровский (52)
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|12.10.2003
|align=center|г
|align=center|«Титан» Армянск
|align=center|0:1
|align=center|
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|19.10.2003
|align=center|д
|align=center|«Горняк-Спорт» Комсомольск
|align=center|0:2
|align=center|
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|26.10.2003
|align=center|г
|align=center|ФК «Черкассы»
|align=center|1:1
|align=center|Валерий Высокос (90+2)
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|01.11.2003
|align=center|г
|align=center|«Кривбасс-2» Кривой Рог
|align=center|0:2
|align=center|
|align=center|протокол
|align=center|
|-
|align=center|08.11.2003
|align=center|д
|align=center|«Электрометаллург-НЗФ» Никополь
|align=center|1:3
|align=center|Дмитрий Боровский (9)
|align=center|протокол
|align=center|Самый результативный матч
|-
|align=right colspan=4|Лучшие бомбардиры:
|align=center|Владимир Скрипка  Дмитрий Боровский
|align=left colspan=2|по 2
|-
|align=center colspan=7|После первого круга команда «Водник» снялась с соревнований. В оставшихся матчах ей засчитаны поражения -:+.
|}

Состав 
Состав команды в единственном сезоне во второй лиге чемпионата Украины 2003/04

Тренерский штаб

Руководство клуба

Примечания

Литература 
 
 

Футбольные клубы Украины, прекратившие существование
Футбольные клубы Николаева